Le terme de Fusée expérimentale, parfois abrégé en fusex, peut désigner :
 une fusée spatiale,
 une activité scientifique encadrée par Planète Sciences et par le Centre national d'études spatiales pour faire découvrir les activités spatiales chez les jeunes, en France.

Homonymie